Havasi József (1929–2019) szalézi szerzetes, tartományfőnök (1991–2008)
 Havasi József (1947) operaénekes, zenész, karnagy
 Havasi József (1954–1994) labdarúgó (Szfv. MÁV Előre, ZTE, Kaposvári Rákóczi, Siófoki Bányász, Bakony Vegyész)